The Unborn ist der Titel folgender Filme:

 The Unborn (1991), US-amerikanischer Science-Fiction-Horror von Rodman Flender
 The Unborn (2003), thailändischer Horror-Thriller von Bhandit Thongdee
 The Unborn (2009), US-amerikanischer Horror-Thriller von David S. Goyer